Die Little League World Series 1986 war die 40. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in South Williamsport.

Teilnehmer

Ergebnisse

Gewinnerrunde

Klassierungsrunde

Einzelnachweise 

Baseball 1986
1986
Sportveranstaltung in South Williamsport